Het WTA-tennistoernooi van Washington (officieel Citi Open) van 2019 vond plaats van maandag 29 juli tot en met zondag 4 augustus 2019 in de Amerikaanse federale hoofdstad Washington D.C. Het was de negende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Washington 2019. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Svetlana Koeznetsova was haar titel niet komen verdedigen, als gevolg van visumproblemen.

Hsieh Su-wei was het enige reekshoofd dat de kwartfinale bereikte. Alle overige geplaatste speelsters sneuvelden in de eerste of tweede ronde.

De ongeplaatste Jessica Pegula uit de Verenigde Staten won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de even­eens ongeplaatste Italiaanse Camila Giorgi in twee sets. Pegula wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kirsten Flipkens verloor meteen haar openingspartij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Han Xinyun en Darija Jurak hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Anna Blinkova en Kateřina Siniaková, strandde in de eerste ronde.

Het met een wildcard toegelaten Amerikaanse duo Cori Gauff en Caty McNally won het toer­nooi. In de op zaterdag 3 augustus gespeelde finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Maria Sanchez en Fanny Stollár in twee sets. Het was voor beiden de eerste WTA-titel.

De Nederlandse Rosalie van der Hoek speelde samen met Elena Bogdan uit Roemenië – zij konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Washington 2019
Washington